Fritz Krenn ist der Name folgender Personen:

* Fritz Krenn (Sänger) (1887–1963), österreichischer Sänger (Bassbariton) 
 Fritz Krenn (Schriftsteller) (* 1958), österreichischer Schriftsteller